Niedźwiedzki ist der Familienname folgender Personen:

 Grzegorz Niedźwiedzki (* 1980), polnischer Biologe und Paläontologe
 Henryk Niedźwiedzki (1933–2018), polnischer Boxer 
 Julian Niedźwiedzki (1848–1918), polnischer Geologe und Mineraloge
 Jacek Niedźwiedzki (* 1975), polnischer Badmintonspieler
 Konrad Niedźwiedzki (* 1985), polnischer Eisschnellläufer
 Władysław Niedźwiedzki (1849–1930), polnischer Lexikograf, Ethnograf und Lehrer